Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Februar 2009 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die SAP Open sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Michaël Llodra, der jedoch bereits im Achtelfinale ausschied. Im Finale setzte sich Andy Murray gegen Rafael Nadal in drei Sätzen mit 6:3, 4:6, 6:0 durch. Damit gewann Murray seinen zehnten Titel auf der Tour. Im Doppel traten Tomáš Berdych und Dmitri Tursunow nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an, spielten jedoch beide mit einem anderen Partner und schieden im Halbfinale bzw. in der ersten Runde aus. Sieger im Doppel wurden Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, welche im Finale Lukáš Dlouhý und Leander Paes in zwei Sätzen mit 6:2, 7:5 schlugen.

Das Teilnehmerfeld de Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.150.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.445.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Rotterdam